Mariaux ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Mariaux (1898–1986), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Walter Mariaux (1894–1963), deutscher Jesuit und Studentenseelsorger